Krasińska ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska von Corvin-Krasińska (1742–1796), polnisch-sächsische Adlige
 Małgorzata Krasińska (* 1938), polnische Zoologin